Suchoczewo () – nazwa toponimów w Rosji

 Suchoczewo – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Suchoczewo – wieś w rejonie kromskim obwodu orłowskiego
 Suchoczewo – wieś w rejonie bielowskim obwodu tulskiego

Zobacz też 
 Suchoczasy – wieś w województwie łódzkim

Strony ujednoznaczniające